Ян Сибе́лиус (и ; при рождении , Ю́хан Ю́лиус Христиа́н Сибе́лиус; 8 декабря 1865, Хямеэнлинна, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 20 сентября 1957, Ярвенпяя, Финляндия) — финский композитор. Творчество Сибелиуса развивалось преимущественно в традициях западноевропейского романтизма, стилистика некоторых его сочинений отразила веяния импрессионизма. Основные творческие достижения сосредоточены в области оркестровой музыки (7 симфоний, симфонические поэмы, сюиты). Широко известны также скрипичный концерт, оркестровый «Грустный вальс» (из музыки к драме А. Ярнефельта «Смерть»), хоровой «Гимн Финляндии». Многие сочинения Сибелиуса прямо или обобщённо связаны с финской национальной тематикой. Видный представитель «золотого века» финского искусства периода 1880—1910 годов.

Биография 
Ян Сибелиус родился 8 декабря 1865 года в Тавастгусе в Российской империи в семье финских шведов, доктора Кристиана Густава Сибелиуса и Марии Шарлотты Борг. Он рано потерял отца, провёл детские годы с матерью, братом и сестрой в доме бабушки в своём родном городе. В семье Сибелиуса говорили на шведском языке и поддерживали шведские культурные традиции. Тем не менее родители отдали Яна в финноязычную среднюю школу. С 1876 года по 1885 он учился в Нормальном лицее Хямеэнлинны. Следуя семейной традиции, детей обучали игре на музыкальных инструментах. Сестра Линда занималась на рояле, брат Кристиан — на виолончели, Ян — вначале на фортепиано, но после предпочёл скрипку. Уже в десять лет Ян сочинил небольшую пьесу. Впоследствии его влечение к музыке возрастало, и он начал систематические занятия под руководством руководителя местного духового оркестра Густава Левандера. Полученные практические и теоретические знания позволили написать юноше несколько камерно-инструментальных сочинений.

В 1885 год поступил на юридический факультет Императорского университета в Хельсинки, однако профессия юриста его не привлекала, и он вскоре перешёл в Музыкальный институт, где стал самым блестящим учеником Мартина Вегелиуса. Многие из его ранних сочинений для камерных ансамблей исполнялись студентами и преподавателями института.

В 1889 году Сибелиус получил государственную стипендию для обучения композиции и теории музыки у Альберта Беккера в Берлине. В следующем году брал уроки у Карла Гольдмарка и Роберта Фукса в Вене.

По возвращении Сибелиуса в Финляндию состоялся его официальный дебют как композитора: была исполнена симфоническая поэма «Куллерво» (Kullervo), ор. 7, для солистов, мужского хора и оркестра — по одному из сказаний финского народного эпоса Калевала. Это были годы невиданного патриотического подъёма, и Сибелиуса немедленно провозгласили музыкальной надеждой нации. Вскоре он женился на Айно Ярнефельт, отцом которой был знаменитый генерал-лейтенант и губернатор, принимавший участие в национальном движении — Август Александер Ярнефельт. В семье родилась дочь Рут Снельман. 

За Куллерво последовали симфоническая поэма «Сказка» (En Saga), ор. 9 (1892); сюита «Карелия» (Karelia), ор. 10 и 11 (1893); «Весенняя песня», ор. 16 (1894) и сюита «Лемминкяйнен» (Lemminkissarja), ор. 22 (1895). В 1897 Сибелиус участвовал в конкурсе на замещение должности преподавателя музыки в университете, но потерпел неудачу, после чего друзья убедили сенат учредить для него ежегодную стипендию в 3000 финских марок.

Заметное влияние на раннее творчество Сибелиуса оказали два финских музыканта: искусству оркестровки его обучал Роберт Каянус, дирижёр и основатель Ассоциации хельсинкских оркестров, а наставником в области симфонической музыки был музыкальный критик Карл Флодин. Премьера Первой симфонии Сибелиуса состоялась в Хельсинки (1899). В этом жанре композитор написал ещё 6 сочинений — последней была Седьмая симфония (одночастная Fantasia sinfonica), ор. 105, впервые исполненная в 1924 году в Стокгольме. Международную известность Сибелиус приобрёл именно благодаря симфониям, но популярностью пользуются и его скрипичный концерт, и многочисленные симфонические поэмы, такие, как «Дочь Похьёлы» (), «Ночная скачка и восход солнца» (), «Туонельский лебедь» (Tuonelan joutsen) и «Тапиола» (Tapiola).

Большинство сочинений Сибелиуса для драматического театра (всего их шестнадцать) — свидетельство его особой склонности к театральной музыке: в частности, это симфоническая поэма «Финляндия» (Finlandia) (1899) и «Грустный вальс» (Valse triste) из музыки к пьесе шурина композитора Арвида Ярнефельта «Смерть» (Kuolema); пьеса была впервые поставлена в Хельсинки в 1903 году. Многие песни и хоровые произведения Сибелиуса часто звучат у него на родине, но за её пределами почти неизвестны: очевидно, их распространению мешает языковой барьер, а кроме того, они лишены характерных достоинств его симфоний и симфонических поэм. Сотни фортепианных и скрипичных пьес и несколько сюит для оркестра также уступают лучшим сочинениям композитора.

Творческая деятельность Сибелиуса фактически завершилась в 1926 симфонической поэмой «Тапиола», ор. 112. Более 30 лет музыкальный мир ждал от композитора новых сочинений — особенно его Восьмой симфонии, о которой столько говорилось (в 1933 году была даже анонсирована её премьера); однако ожидания не сбылись. В эти годы Сибелиус писал лишь небольшие пьесы, в том числе масонскую музыку и песни, ничем не обогатившие его наследие. Впрочем, существуют свидетельства, что в 1945 году композитор уничтожил большое количество бумаг и рукописей, — возможно, среди них были и не дошедшие до окончательного воплощения поздние сочинения.

Его творчество получает признание главным образом в англо-саксонских странах. В 1903—1921 он пять раз приезжал в Англию дирижировать своими произведениями, а в 1914 посетил США, где под его управлением в рамках музыкального фестиваля в Коннектикуте прошла премьера симфонической поэмы Океаниды (Aallottaret). Популярность Сибелиуса в Англии и США достигла своего пика к середине 1930-х годов. Такие крупные английские писатели, как Роза Ньюмарч, Сесил Грей, Эрнест Ньюмен и Констант Ламберт, восхищались им как выдающимся композитором своего времени, достойным преемником Бетховена. Среди наиболее пылких приверженцев Сибелиуса в США были О. Даунс, музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс», и С. Кусевицкий, дирижёр Бостонского симфонического оркестра; в 1935, когда музыка Сибелиуса прозвучала по радио в исполнении Нью-йоркского филармонического оркестра, слушатели избрали композитора своим «любимым симфонистом».

С 1940-х интерес к музыке Сибелиуса заметно падает: раздаются голоса, подвергающие сомнению его новаторство в области формы. Сибелиус не создал своей школы и не оказал прямого влияния на композиторов следующего поколения. В наши дни его обычно ставят в один ряд с такими представителями позднего романтизма, как Р. Штраус и Э. Элгар. При этом в Финляндии ему отводили и отводят гораздо более важную роль: здесь он признан великим национальным композитором, символом величия страны.

Ещё при жизни Сибелиус удостоился почестей, которые воздавались лишь немногим людям искусства. Достаточно упомянуть многочисленные улицы Сибелиуса, парки Сибелиуса, ежегодный музыкальный фестиваль «Неделя Сибелиуса». В 1939 «альма матер» композитора, Музыкальный институт, получил название Академии имени Сибелиуса.

Умер Сибелиус в Ярвенпяя 20 сентября 1957.

Сибелиус в масонстве 
Он многие годы был масоном, и по праву являлся одним из выдающихся деятелей финского масонства. Сибелиус был одним из основателей ложи «Суоми» № 1 в Хельсинки. В дальнейшем он был главным органистом Великой ложи Финляндии. Для сопровождения масонских обрядов он в 1936 издал сборник хоров, ныне известный как «Масонская музыка для обрядов». Второе издание, исправленное и дополненное, включающее 9 пьес для хора с органом (или фисгармонией), вышло в 1950 году. Помимо вновь написанной музыки в сборник вошёл хор на фрагмент музыки из симфонической поэмы «Финляндия» (так называемый «Гимн Финляндии»), специальным образом подтекстованный.

Основные произведения 
  Оркестровые
    
  <div class="NavFrame collapsed" style="width:700px; overflow: hidden;">
  Музыка к театральным постановкам
  <div class="NavContent">
{| class="wikitable sortable" align="right" style="width:700px;"
    ! По алфавиту
 |- class="bright"
 | Ящерица («Odlan»), музыка к пьесе Микаэля Либека - Op.8 (1909)
 |- class="shadow"
 | Король Христиан II», музыка к драме Адольфа Пауля - Op.27 (1898):
               1. а) Элегия 
         Ь) Мюзетт 
         с) Менуэт 
         d) Песня о пауке
      2. а) Ноктюрн, 
         b) Серенада
      3. Баллада
      
   
|- class="bright"
 | Смерть («Kuolema»), музыка к драме Арвида Ярнефельта - Op.44 (1903):
               1. Интродукция
      2. Сцена с журавлями
      3. Грустный вальс
      
   
|- class="shadow" (1905
 | Пеллеас и Мелизанда, музыка к драме Мориса Метерлинка - Op.46 (1905):
               1. У врат замка
      2. Мелизанда
      3. На морском берегу
      4. Весна в парке
      5. Три слепые сестры
      6. Пастораль
      7. Мелизанда за прялкой
      8. Антракт
      9. Смерть Мелизанды
      
   
|- class="bright"
 | Пир Валтасара, музыка к драме Яльмара Прокопе - Op.51 (1906):
               1. Восточная процессия
      2. Одиночество
      3. Ночная музыка
      4. Танец
      5. Песнь еврейки
      
   
|- class="shadow"
 | Белый лебедь, музыка к драме Августа Стриндберга - Op.54 (1908):
               1. Павлин
      2. Арфа
      3. Девушки с розами
      4. Внемлите песне Робена
      5. Одинокий принц
      6. Белый лебедь и принц
      7. Хвалебная песня
      
   
|- class="bright"
 | Скарамуш, трагическая пантомима по пьесе Пауля Кнудсена - Op.71 (1913)
|- class="shadow"
 | Каждый, музыка к пьесе Гуго фон Гофмансталя - Op.83 (1916)
|- class="bright"
 | Буря, музыка к драме Уильяма Шекспира - Op.109 (1926):
               Прелюдия
      Первая сюита:
      1. Дуб
      2. Юмореска
      3. Песнь Калибана
      4. Жнецы
      5. Канон
      6. Сцена
      7. Колыбельная
      8. Антракт
      9. Буря
      Вторая сюита:
      1. Хор ветров
      2. Интермеццо
      3. Танец нимф
      4. Просперо
      5. Песни 1-я и 2-я
      6. Миранда
      7. Наяды
      8. Танцевальный эпизод
|}
  
  Камерные
    
  Для фортепиано
    
  Для органа
    
  Для хора
    
  Для голоса с сопровождением
    
  Мелодекламация
    
  Сочинения без обозначения опуса

Исполнения музыки Сибелиуса 

Среди дирижёров, осуществивших записи всех симфоний Сибелиуса (включая или исключая «Куллерво»), — Морис Абраванель, Владимир Ашкенази (дважды), Джон Барбиролли, Пааво Берглунд (трижды), Леонард Бернстайн (дважды), Герберт Блумстедт, Осмо Вянскя (дважды), Александр Гибсон, сэр Колин Дэвис (трижды), Курт Зандерлинг, Лорин Маазель (дважды), Геннадий Рождественский, Саймон Рэттл, Петри Сакари, Юкка-Пекка Сарасте, Лейф Сегерстам (дважды), Неэме Ярви (дважды).

Важные записи некоторых симфоний Сибелиуса осуществили также Карел Анчерл (№ 1), Томас Бичем (№ 4, 7), Герберт фон Караян (№ 1, 2, 4—7), Роберт Каянус (№ 1—3, 5), Кирилл Кондрашин (№ 2, 3, 5), Сергей Кусевицкий (№ 2, 5, 7), Джеймс Левайн, Евгений Мравинский (№ 3, 7), Юджин Орманди (№ 1, 2, 4, 5, 7), Ханс Росбауд (№ 2, 4, 5), Евгений Светланов (№ 1), Джордж Селл (№ 2—4, 7), Георг Тинтнер (№ 7), Серджиу Челибидаке (№ 2, 5), Георг Шнеевойгт (№ 6), Пааво Ярви («Куллерво»). Прочие оркестровые произведения Сибелиуса записывал Вильгельм Фуртвенглер.

Записи скрипичного концерта осуществили скрипачи Камилла Викс, Ида Гендель, Гидон Кремер, Анна-Софи Муттер, Давид Ойстрах, Ицхак Перлман, Исаак Стерн, Яша Хейфец, Генрик Шеринг, Пинхас Цукерман, Максим Венгеров.

Фильмы о Сибелиусе 
 В 2003 году финским режиссёром Тимо Койвусало был снят фильм «Сибелиус» о жизни композитора. Роль Сибелиуса сыграл актёр Мартти Суосало.

Наследие 
В 1949 году Сибелиус дал согласие Отто Андерссону на присвоение музею своего имени. Новое здание для музея музыки в Турку спроектировал в 1968 году финский архитектор Вольдемар Бекман. В 1967 году в парке Сибелиуса в районе Така-Тёёлё в Хельсинки был открыт памятник Сибелиусу. В 1965 году, в честь столетнего юбилея композитора, был открыт Дом-музей в городе Хямеэнлинна. Это дом, в котором он родился. Так же в родном городе композитора, помимо Дома-музея, расположен бронзовый памятник Сибелиусу, а также названные в честь него улица и парк. 

В 1972 году оставшиеся в живых дочери Сибелиуса продали усадьбу Айнолу, в которой он жил с 1904 года со своей женой Айно, государству Финляндия. С 1974 года она функционирует как музей. Ежегодно его посещают более 30 000 человек. Согласно завещанию, Ян и Айно Сибелиус были похоронены в Айнола. В  2000 году его именем был назван концертный зал (Сибелиус Холл) в Лахти, Финляндия. Ежегодно с 2000 года в Сибелиус-Холле в Лахти проходит фестиваль Яна Сибелиуса. 

В 2015 году, к 150-летию со дня рождения композитора, состоялся ряд специальных концертов и мероприятий, которые проходили как по всей Финляндии, так и за её рубежами, но особенно в городе Хельсинки. 

Начиная с 2011 года в День Рождения знаменитого композитора (8 декабря) жители Финляндии отмечают День Яна Сибелиуса и финской музыки. Он проходит 8 декабря и является официальным праздником.  

Его именем назван популярный нотный редактор — Sibelius, а также астероид 1405 Sibelius.

См. также 
 Sibelius

Примечания

Литература 
  — Электронная версия 
 
 Fabian Dahlström. Jean Sibelius: Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Werke. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2003. xlvii, 768 SS. (принятое сокращение JS).

Ссылки 
 Ян Сибелиус: Ноты произведений на IMSLP
 Сайт посвящённый Яну Сибелиусу
 Академия Яна Сибелиуса
 Биография Сибелиуса
 Биография, обзор записей и список сочинений
 Музыка Сибелиуса в формате MP3

Оперные композиторы Финляндии
Масоны Финляндии
Награждённые медалью Гёте
Почётные доктора Йельского университета